Soledad (in spagnolo "solitudine") può riferirsi a:

Onomastica 
 Soledad – nome proprio di donna nei paesi di lingua spagnola

Geografia 
 Soledad – città della Colombia nel Dipartimento dell'Atlantico
 Soledad – città dell'Honduras nel Dipartimento di El Paraíso
 Soledad – città del Venezuela
 Soledad – città della California
 Soledad – isola delle Malvine

Etnologia 
 Soledad, altro nome con cui sono conosciuti i Chalon – gruppo etnico di nativi americani e la loro lingua

Cinema 
 Soledad – film del 1947 diretto da Miguel Zacarías
 Soledad – film del 1959 diretto da Enrico Gras e Mario Craveri
 Soledad – film del 1967 diretto da Mario Camus 
 Soledad – film del 2018 diretto da Agustina Macri

Televisione 
 Soledad – film per la TV tedesco occidentale del 1957
 Soledad – telenovela messicana del 1981
 Soledad – telenovela peruviana del 2001
 Soledad – telenovela messicana del 2011

Musica 
 Soledad – brano musicale di Astor Piazzolla
 Soledad – canzone del 2000 del gruppo irlandese Westlife
 Soledad – canzone del gruppo spagnolo La Oreja de Van Gogh
 Soledad – canzone di Eric Burdon & Jimmy Witherspoon 
 Soledad – canzone di Carlos Gardel
 Soledad – canzone di Andrea

Pagine correlate 
 La soledad